Das Medibank International Sydney 2010 war die 118. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Sydney. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand vom 8. zum 15. Januar 2010 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Jelena Dementjewa und im Doppel Hsieh Su-wei und Peng Shuai.

Im Einzel gewann Jelena Dementjewa gegen Serena Williams mit 6:3, 6:2 und im Doppel Cara Black / Liezel Huber gegen Tathiana Garbin / Nadja Petrowa mit 6:1, 3:6, [10:3].

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Sydney